Conrad Dasypodius, (1530 - 1600 ), un professeur de mathématiques ;
 Pierre Dasypodius, (? - 1559), maître d'école puis professeur de grec à Strasbourg ;
 Wenceslas Dasypodius, un scientifique bohémien du .